De Ronde van de Haut-Var 2004 werd verreden op zaterdag 21 februari. Het was de 36ste editie van deze Franse eendagswedstrijd, die ditmaal ging over een afstand van 180 kilometer. In totaal kwamen 43 renners over de streep.

Uitslag

Externe link 
 Officiële website

2004
Eendagswielerwedstrijd in 2004